Landstetten ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Landstetten (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Bayern
 Landstetten (Gemeinde Pöggstall), Ortsteil der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich